Фульд — влиятельное французское семейство банкиров и политиков родом евреев (часть их приняла крещение).
 Фульд, Ашиль — французский политик
 Фульд, Консуэло — художница